Satta es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonello Satta (1929–2003), escritor italiano en lengua sarda.
 Salvatore Satta (1902-1975), escritor y jurista italiano.
 Sebastiano Satta (1867-1914), poeta, abogado y periodista sardo.

Otros usos
 Satta, Satta cannibalorum, especie de araña araneomorfa de la familia Lycosidae.